Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2009 состоялся в городе Каруидзава (Япония) с 12 по 17 ноября 2009 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 6 мужских и 5 женских команд (Тайвань выставил только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Республики Корея.

В женском турнире чемпионом стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Республики Корея.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2010. Квалификацию получали две лучшие мужские и две лучшие женские команды; соответственно, её получили мужские сборные Китая и Японии, а также женские сборные Китая и Японии.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до трёх побед одного из них (включая результаты двух матчей между этими командами на групповом этапе). В первом полуфинале встречались сборные Китая и Австралии; Китай по результатам игр на групповом этапе вёл со счётом 2:0; в первой же игре полуфинала вновь выиграл Китай, пройдя в финал. Во втором полуфинале встречались сборные Японии и Кореи; Япония, выигравшая на групповом этапе оба матча, выиграла первую же игру полуфинала, пройдя в финал.

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до трёх побед одного из них (включая результаты двух матчей между этими командами на групповом этапе). В первом полуфинале встречались сборные Китая и Новой Зеландии; Китай по результатам игр на групповом этапе вёл со счётом 2:0; в первой игре полуфинала победила Новая Зеландия, сократив разницу в счёте до 2:1, но во второй игре полуфинала вновь выиграл Китай, пройдя в финал. Во втором полуфинале встречались сборные Японии и Кореи; Япония, выигравшая на групповом этапе оба матча, выиграла первую же игру полуфинала, пройдя в финал.

(в полуфинале Китая и Новой Зеландии в скобках показан результат первой игры полуфинала)

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

2009
Спорт в Японии в 2009 году
Международные соревнования по кёрлингу в Японии
Ноябрь 2009 года